Умалат Ичкеринский также известен как Умалат Чунгароевский, Умалат из Алмака, также известен как УмалхӀат (, ; род. 1793 год, Алмак — 1877 год, Алмак) — мудир (генерал-наиб) Имамата, наиб Ауха, Салаватии, и Ичкерии в с.Беной (нынешний Ножай-Юртовский район). В 1859 году после сдачи Шамиля в плен заключил мир с царским командованием. Был одним из доверенных людей Шамиля. С врагами в бою был жесток. Свободно владел, родным чеченским, арабским, кумыкским и аварским языками.  По происхождению был выходцем из чеченского тайпа чунгарой.

Биография 
Родился Умалат примерно в 1793 году в семье Абдурахмана.

По одной из версии Умалат родился в сел. Харачой. Прадед Умалата был чеченец из Харайчо, чеченкой из тайпа чунгарой из с. Кишень-Аух также была одна из жен Умалата. Учитывая тот факт, что в селение Алмак три из пяти тукхумов являются чеченского происхождения (, харачой). Умалат получил хорошее образование для того времени, учился у известных алимов в Дагестане, в Алмаке, Чиркее, Аксае, Дылыме, Эндирее, Аргвани, Чирката.

О многочисленных ратных подвигах Умалата поведала в своем романе Мариам Ибрагимова.

В провинции Ичкери первоначально имамом был Киха из Эрсеноя; Ичкерии. Затем он был смещен, а на его место встал Умалат, ученый из Алмака. Он был красноречив, остроумен, крепкого сложения, жесткий к врагам, справедливый к народу, за что его имам и любил. Потом его отправили наибом в другое место, вместо него в Ичкерии был назначен Идиль, пользовавшийся у своего народа авторитетом, уважением за справедливость, краткость и благонравие.

4 июля 1859 года чеченская депутация почетных лиц, среди которых были бывшие наибы Талхиг Шалинский, Эски Хулхулинский, Идиль Веденский, Дуба Вашиндароевский, Умалат Ичкеринский, явилась в крепость Грозную к князю Барятинскому с надеждой, что управление покоренной Чечнёй, как и было обещано в Прокламации, остается в руках чеченцев.

Примечания

Литература 
 

 
 
 
Участники Кавказской войны
Наибы Имама Шамиля